Лос Ранхелес има више значења:

 Лос Ранхелес (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ранхелес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ранхелес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ранхелес (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику